

Geografia

Austria 
 Rattenberg – miasto w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Niemcy 
 Rattenberg – dzielnica Wermelskirchen
 Rattenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen